SLC-6 (, буквально Космический пусковой комплекс-6) — стартовый комплекс, расположенный на территории базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Изначально предполагалось использование комплекса SLC-6 для запуска ракеты-носителя Титан-3 по программе Manned Orbiting Laboratory (MOL), однако в 1969 году программа была отменена до завершения постройки комплекса. Во второй половине 80-х годов стартовый комплекс был переоборудован для запуска Спейс Шаттлов на полярные орбиты, но также не был использован по назначению.

Во второй половине 90-х годов комплекс использовался для четырёх запусков легкой ракеты-носителя Афина.

С 2006 года и по текущее время стартовый комплекс SLC-6 используется для запуска ракеты-носителя Дельта IV.

28 июня 2006 года со стартового комплекса состоялся первый запуск ракеты-носителя Дельта IV.

20 января 2011 года был произведён первый запуск со стартового комплекса ракеты-носителя Дельта IV Heavy.

Текущее использование

Оборудование площадки 
На площадке установлена MST (), высотой более 100 метров, которая обеспечивает доступ для обслуживания ракеты-носителя и защиту от погодных условий. Наверху башни установлен кран, который позволяет присоединять полезную нагрузку и твердотопливные ускорители  к ракете-носителю Дельта IV. Башня откатывается в сторону от ракеты-носителя за несколько часов до запуска.

Рядом со стартовый столом расположена FUT (), которая имеет две подвижные руки. Эти руки предназначены для обеспечения функций технической поддержки. Эти качающиеся руки убираются во время старта для того, чтобы избежать повреждения оборудования. На верхушке башни установлена защитная мачта с громоотводом.

Дельта IV закреплена на стартовом столе посредством LMU (), которое удерживает ракету-носитель и отсоединяется при старте. Под стартовым столом расположен огневод, который отводит ракетный выхлоп от ракеты и оборудования при старте.

Ангар горизонтальной сборки HIF (), площадью более 9000 м2 и с высотой семиэтажного здания, расположен на некотором расстоянии от площадки. Это большое здание, в котором проходит соединение блоков первой ступени Дельта IV, второй ступени и их проверку до того, как они перемещаются на стартовую площадку. Горизонтальная сборка ракеты-носителя Дельта IV похожа на сборку ракеты-носителя Союз, которые также собираются горизонтально, в отличие от Спейс Шаттла и Сатурн V, которые собирались и транспортировались к стартовой площадке в вертикальном положении.

Перемещение Дельта IV от горизонтального сборочного ангара до стартового стола и установка ракеты-носителя на стартовый стол осуществляется с помощью EPT (). Эти колесные машины могут быть как дизельными, так и электрическими. Дизельные транспортёры используются для перемещения до стартовой площадки от HIF, в то время как электрические применяются на стартовой площадке по причине необходимой точности движения в последнем случае.

История запусков

Фотогалерея

См. также 

 База Ванденберг
 Стартовый комплекс SLC-3, база Ванденберг
 Стартовый комплекс SLC-4, база Ванденберг
 Ракета-носитель Дельта-4
 Стартовый комплекс SLC-37, мыс Канаверал

Примечания 

Стартовые комплексы
Boeing
Lockheed Martin Corporation